Giseke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul Dietrich von Giseke
 Paul Dietrich Giseke